Олександр Вітковський (*6 лютого 1886, Ямпіль — після 1945, ГУЛАГ СССР) — український політик у Китаї, голова Української Національної Колонії в Харбіні (1940, 1944). Інженер. Учасник українсько-російських воєн 1918-1921.

Біографія  

Народився у Подільській губернії Російської імперії. Учасник українських визвольних змагань 1917-1921, інтернований у Польщі. 1932 — емігрував до Харбіну в Китаї, де отримав контракти на будівництво. Активно включився в українське громадське життя. 

11 липня 1937 — обраний кандидатом у члени Ревізійної комісії Української Національної Колонії в Харбіні. Підтримував зв'язки з українською політичною еміграцією в Європі, зокрема з Президентом УНР в екзилі Андрієм Лівицьким.  

1940 та 1944 обирався головою Української Національної Колонії в Харбіні. 

Після окупації Маньчжурії російськими військами 1945, викрадений органами МГБ СССР та депортований в СССР. Надалі сліди Вітковського зникають.

Джерела  

 Андрій Попок. Українці на Далекому Сході.  —  Київ, 2004.  — Альтепрес. - С.30. 

Уродженці Подільської губернії
Уродженці Ямпільського повіту
Уродженці Ямпільського району Вінницької області
Персоналії:Харбін
Українці Харбіна
Українська діаспора Маньчжурії
Вояки Армії УНР
Українські громадські діячі
Українська колонія Харбіна
Українські інженери
Репресовані